William Henry (scheikundige) (1775-1836), Brits scheikundige
 William Henry (waterpolospeler) (1859-1928), Brits waterpolospeler
 William Henry (acteur) (1914-1982), Amerikaans acteur